Trifănești poate avea următoarele semnificații:

 Localități din Republica Moldova
 Trifănești - localitate centru de comună în raionul Florești
 Trifănești - sat din cadrul comunei Heciul Nou din raionul Sîngerei

Localități omonime din Republica Moldova